La Goma kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Goma, Durango, 
 La Goma, Nayarit, San Blas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar